Буджак () — село в Огузском районе Азербайджана, в 13 километрах к западу от города Огуза.

История 
Этимология названия села происходит от тюркского слова «bucak» (угол).
Первоначально местность именовалась Буджаг Дашагыл. В 19-м веке на территории села имелась община под названием Гюллю Буджаглы. После разделения часть, располагавшаяся вблизи села Дашагыл, называлась Буджаг Дашагыл, а другая часть, находившаяся вблизи села Мухас, именовалась Мухас Буджаг.

Население 

В прошлом в районе села Буджак существовало еврейское поселение «Джухуд ери». В восьмидесятых годах XX века об этом сообщала еврейская община Варташена (Огуза).

По данным начала XX века, Буджагъ отмечалось как «татарское», то есть азербайджанское село Нухинского уезда Елизаветпольской губернии в Кавказском календаре за 1915 год.

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года в Нухинском уезде Азербайджана отмечались села Буджах-Нижний (90 дворов, 416 жителей) и Буджах-Верхний (9 дворов, 54 жителя) с преобладающим населением тюрками-азербайджанцами.

По данным на 2008 год, в селе Буджак проживало 1407 человек. Развиты разведение зерновых, животноводство, выращивание фруктов и овощей. Имеются полная средняя школа, детский сад, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, почта, АТС.

Примечания 

Населённые пункты Огузского района